Die Liste Gewählte Bürgermeister im Burgenland 2012 gibt die anlässlich der Gemeinderatswahlen im Burgenland 2012 gewählten Bürgermeister in den Gemeinden des Burgenlandes an.

Kommunalwahl im Burgenland
Burgenland
Politik (Burgenland)
Liste (Bürgermeister)